Enter My Religion este al 2-lea album al cântăreței norvegiene Liv Kristine.

Tracklist
Over the Moon
Fake a Smile
All the Time in the World
My Revelation
Coming Home
Trapped in Your Labyrinth
Blue Emptiness
You Are the Night
Enter My Religion
Streets of Philadelphia
You Take Me Higher
For a Moment

Albume din 2006
Liv Kristine